Ballard kan syfta på:

Personer 

 J.G. Ballard, brittisk författare.

Geografi

Antarktis 

 Mount Ballard, berg i Västantarktis,

USA 

 Ballard (ort i USA, Kalifornien), Santa Barbara County, 
 Ballard (ort i USA, Utah), Uintah County, 
 Ballard, stadsdel i Seattle, före detta by.

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar